Дынников — фамилия; имеет женскую форму Дынникова. Известные носители:

 Дынников, Иван Алексеевич (род. 1971) — российский учёный-математик, профессор РАН.
 Дынникова, Галина Яковлевна (род. 1947) — российский физик, специалист по аэрогидродинамике.